Шон Ределл Килпатрик (; род. 6 января 1990 года в Йонкерсе, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Профессиональная карьера

Сезон 2014/2015 
После того, как Шон Килпатрик не был выбран на драфте НБА 2014 года, он присоединился к клубу «Филадельфия Севенти Сиксерс» для участия в Летней лиге НБА. 20 октября он присоединился к «Голден Стэйт Уорриорз», однако был отчислен через 4 дня. 3 ноября он подписал контракт с клубом Д-Лиги «Санта-Круз Уорриорз». 21 января 2015 года он в месте с выбором в 1-м раунде драфта Д-Лиги был обменен в «Делавэр Эйти Севенерс» на Рональда Робертса и Дэрингтона Хобсона.

19 марта 2015 года он подписал десятидневный контракт с клубом «Миннесота Тимбервулвз». «Тимбервулвз» были вынуждены запросить у НБА право на увеличение ростера до 16 команд, так как в клубе было 4 травмированных игрока. В тот же день он дебютировал в НБА, проведя 10 минут на площадке, в матче против «Нью-Йорк Никс». 29 марта его десятидневное соглашение подошло к концу, и «Миннесота» не стала продлевать с ним отношения. Остаток сезона он провёл в «Делавэре».

Сезон 2015/2016 
В июле 2015 года Килпатрик присоединился к «Милуоки Бакс» для участия в Летней лиге НБА. 10 сентября 2015 года он подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс». Однако он был отчислен до начала сезона, проведя за «Пеликанов» 5 предсезонных игр. 17 ноября он вновь оказался в «Делавэр Эйти Севенерс».

2 января 2016 года он подписал 10-дневный контракт с «Денвер Наггетс». Через 3 дня он дебютировал за «Наггетс» в проигранном матче против «Майами Хит». 23 января с ним заключили второй 10-дневный контракт. Через два дня он провёл свою лучшую игру за «Денвер», набрав 11 очков и забрав 3 подбора в проигранном матче против «Атланты Хокс». Однако руководство «Наггетс» не стало заключать с ним полноценный контракт. Килпатрик принял участие в Матче всех звёзд Д-Лиги 2016 года, набрав за сборную звёзд Востока 13 очков, выйдя в стартовом составе. В конце сезона он попал в 3-ю сборную лучших игроков Д-Лиги.

28 февраля 2016 года Килпатрик подписал 10-дневный контракт с «Бруклин Нетс». 9 марта с ним подписали второй 10-дневный контракт. 19 марта ему уже предложили полноценное соглашение с «Нетс». 10 апреля он обновил свой личный рекорд по набранным очкам, набрав 26 очков в проигранном матче против «Индианы Пэйсерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Шон Килпатрик на сайте gobearcats.com

Выпускники Подготовительной школы Нотр-Дам (Фитчбург, Массачусетс)
Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Беаркэтс» (баскетбол)
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим